Сокращение СНТ (кириллицей) может означать:
 Садоводческие некоммерческие товарищества — вид некоммерческих организаций в Российской Федерации.
 Сенсоневральная тугоухость (также нейросенсорная тугоухость, НСТ) — болезнь; потеря слуха, вызванная поражением звуковоспринимающего аппарата.
 Система нагревания табака — вид электронных устройств для курения.
 «Словарь нанотехнологических терминов» — терминологическое энциклопедическое издание на русском языке, изданное компанией «Роснано».

См. также 
  (латиницей)